Handel peut faire référence à :
 Georg Friedrich Haendel ou Händel, compositeur allemand de musique baroque, dont le nom est orthographié « Handel » dans plusieurs langues, dont l'anglais ;
 Handel, une police d'écriture ;

Toponyme 

 Handel, un village néerlandais de la commune de Gemert-Bakel ;
 Handel, une station du prémétro d'Anvers, dans le réseau du tramway d'Anvers.
 Handel, un cratère de Mercure.